Ш има више значења:
 Ш (ћириличко)
 Ш (слово латинице)